Alternating hemiplegia of childhood, een zeldzame neurologische aandoening
Aller Heiligen Convent, een koepelorganisatie voor (voormalige) rooms-katholieke studentenverenigingen in Nederland
AHC Models, een modelautomerk, uit Epe (Nederland)
Arnhemse Hockey Club, een Nederlandse hockeyvereniging
AHC '31, een Nederlandse handbalvereniging
American Heroes Channel, een Amerikaanse televisiezender